Hodell är ett svenskt efternamn, som 31 december 2012 bars av 51 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hodell
 Björn Hodell (1885–1957), teaterchef och författare
 Frans Hodell (1840–1890), författare, skådespelare och journalist
 Ida Hodell (1859–1891), skådespelare
 Inga Hodell (1905–1969), skådespelare
 Julius Hodell (1845–1912), redaktör
 Mathilda Hodell (1843–1872), skådespelare
 Ulla Hodell (1925–2009), skådespelare, revyregissör
 Åke Hodell (1919–2000), stridspilot, poet, författare, text-ljudkompositör, konstnär

Stamtavla över kända personer i släkten Hodell
Carl Oskar Hodell, bagarmästare, gift med Sofia Charlotta Dahlbom
Frans Hodell (1840–1890), författare, skådespelare, journalist, gift med Mathilda Hodell (1843–1872), skådespelare
Fransiska Hodell (1878–1972), gift med Ernst Löfgren, häradshövding
Inga Hodell (1905–1969), skådespelare
Julius Hodell (1845–1912), skämttidningsredaktör
Björn Hodell (1885–1957), teaterchef och författare
Åke Hodell (1919–2000), stridspilot, poet, författare, text-ljudkompositör, konstnär
Ulla Hodell (1925–2009), skådespelare, revyregissör
Ida Hodell (1859–1891), skådespelare, fosterbarn i familjen Hodell

Källor

Svenska efternamn